Боднарівська сільська рада — Івано-Франківська область, Калуський район
 Боднарівська сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район